Een reeks conflicten, in moderne tijden bestempeld als de Syrische Oorlogen, tussen de diadochendynastieën der Ptolemaeën en Seleuciden in de 3e en 2e eeuw v.Chr.
 Eerste Syrische Oorlog (274–271 v.Chr.) tussen Ptolemaios II Philadelphos en Antiochos I Soter.
 Tweede Syrische Oorlog (260–253 v.Chr.) tussen Ptolemaios II Philadelphos en Antigonos II Gonatas & Antiochos II Theos.
 Derde Syrische Oorlog (246–241 v.Chr.) tussen Ptolemaios III Euergetes en Laodike I.
 Vierde Syrische Oorlog (219–217 v.Chr.) tussen Ptolemaios IV Philopator en Antiochus III de Grote, zie ook Slag bij Raphia
 Vijfde Syrische Oorlog (202–195 v.Chr.) tussen Ptolemaios V Epiphanes en Antiochus III de Grote, zie ook Slag bij Panium
 Zesde Syrische Oorlog (169–168 v.Chr.) tussen Eulaios & Lenaios (in naam van de minderjarige Ptolemaios VI Philometor) en Antiochus IV Epiphanes.

Andere, hieraan niet verwante, oorlogen.
Romeins-Seleucidische Oorlog (192–188 v.Chr.) tussen de Romeinen en bondgenoten en de Seleuciden en bondgenoten.
Eerste Egyptisch-Ottomaanse Oorlog (1831–1833) tussen Ottomaanse sultan Mahmut II en zijn Egyptische onderkoning Mohammed Ali.
Tweede Egyptisch-Ottomaanse Oorlog (1839–1841) tussen Ottomaanse sultan Abdülmecit en zijn Egyptische onderkoning Mohammed Ali.
Frans-Syrische Oorlog (1920) tussen het Arabische Koninkrijk Syrië (onder koning Faisal I) en de Derde Franse Republiek.

Verscheidene 20e-eeuwse tegen het heersende Syrische regime gerichte burgeropstanden.
Grote Syrische Opstand (1925–1927) tussen Syrische opstandelingen (onder leiding van Sultan Pasja al-Atrasj) en de Derde Franse Republiek.
Islamitische opstanden in Syrië (1976–1982): verscheidene islam-geïnspireerde lokale opstanden in Syrië tegen het regime van Hafiz al-Assad, definitief neergeslagen met het Bloedbad van Hama.
Syrische Burgeroorlog of Opstand in Syrië (2011–heden) tussen het regime van Bashar al-Assad en rebellenmilities waaronder het Vrije Syrische Leger.